Меркурій-кросери — астероїди, орбіти яких перетинають орбіту Меркурія. Перигелій орбіти у таких астероїдів розташований усередині орбіти Меркурія — тобто він менший, ніж афелій Меркурія (0,47 а. о.). Ці астероїди мають дуже великий ексцентриситет орбіти, а іноді й великий її нахил. Тому не дивно, що більшість із них, крім власне орбіти Меркурія, перетинає також орбіти Венери, Землі й Марса, а деякі виходять навіть за орбіту Юпітера.

Список астероїдів, які перетинають орбіту Меркурія 

Нижче наведено список деяких відомих астероїдів, які перетинають орбіту Меркурія (кроссерів), упорядкованих за зростанням відстані від Сонця в перигелії. Перигелій таких астероїдів розташований усередині орбіти Меркурія, а афелій — за нею. У своєму русі ці астероїди підходять до Сонця ближче, ніж Меркурій у своєму перигелії (0,3075 а. о.). Станом на вересень 2017 року відомо 295 таких астероїдів.

Астероїди, які входять в орбіту Меркурія зовні 

Нижче наведено список деяких відомих астероїдів, які входять в Меркурія орбіту зовні (зовнішніх грейзерів). Перигелій таких астероїдів розташований усередині орбіти Меркурія, тобто він ближчий до Сонця, ніж афелій Меркурія (0,467 а. о.), а афелій — за нею. Станом на вересень 2017 року відомо 660 таких астероїдів.

Див. також 

 Список астероїдів, що перетинають орбіту Венери
 Список астероїдів, що перетинають орбіту Землі
 Список астероїдів, що перетинають орбіту Марса
 Список астероїдів, що перетинають орбіту Юпітера
 Список астероїдів, що перетинають орбіту Сатурна
 Список астероїдів, що перетинають орбіту Урана
 Список астероїдів, що перетинають орбіту Нептуна

Примітки

Література 

 Цей список складено шляхом безпосереднього фільтрування орбітальних елементів астероїдів, отриманих у Lowell Observatory Asteroid Data Services.

Посилання 

 Very Close Approaches (<0.01 AU) of PHAs to Mercury 1800—2200
 Upcoming Close Approaches (< 0.10 AU) з Near-Earth Objects to Mercury

Астероїди, які перетинають орбіту Меркурія